Nome di diverse città degli Stati Uniti d'America:
Evansville, città dell'Alaska;
Evansville, città dell'Illinois;
Evansville, città dell'Indiana;
Evansville, città del Minnesota;
Evansville, città del Wisconsin;
Evansville, città del Wyoming.